(304) Ольга () — астероид главного пояса, который принадлежит к тёмному спектральному классу C и состоит простейших углеродных соединений. Он был открыт 14 февраля 1891 года австрийским астрономом Иоганном Пализой в обсерватории Вены и назван в честь племянницы прусского астронома Фридриха Аргеландера.

См. также 
 Список астероидов (301—400)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды, открытые Иоганном Пализой
Астероиды диаметром от 40 до 100 км
Астероиды, названные в честь людей